Sierra Gorda peut faire référence à :
 Sierra Gorda, une ville du Chili ;
 Sierra Gorda, une écorégion du Mexique.